Boyce Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:
* Boyce Lake (Roscommon County, Michigan)
 Boyce Lake (Washtenaw County, Michigan)
 Boyce Lake (Mississippi)

Siehe auch:
 Boys Lake